ФКУ — многозначная аббревиатура, имеющая следующие значения:

 Федеральное казённое учреждение — учреждение РФ, находящее на госбюджете и госуправлении.
 Финансово-казначейское управление — одно из подразделений администрации города или района в РФ.
 Фенилкетонурия — генетическое заболевание.
 Фильтрокомпенсирующее устройство (также силовой фильтр гармоник или пассивный фильтр гармоник) — особый тип конденсаторных установок, задачей которых является фильтрация гармоник совместно с компенсацией реактивной мощности.
 Финансово-кредитное учреждение (также финансово-кредитная организация) — банки, финансовые компании, инвестиционные фонды, сберегательные кассы, пенсионные фонды, взаимные фонды, страховые компании.

Ссылки 
 ФКУ // Sokr.ru — словарь сокращений русского языка

Примечания